Cyclone Taylor Trophy ali Cyclone Taylor Award je nagrada, ki jo vsako leto podeli najkoristnejšemu igralcu NHL moštva Vancouver Canucks. Nagrada se imenuje po Cycloneu Taylorju, kanadskemu profesionalnemu hokejistu, ki je povedel moštvo Vancouver Millionaires do osvojitve Stanleyjevega pokala leta 1915. Nagrado so v njegovo čast preimenovali pred začetkom sezone 1979/80, prve sezone po njegovi smrti 9. junija 1979. Nagrada za najkoristnejšega igralca Canucksov je sicer obstajala že prej, in sicer od sprejetja moštva v ligo NHL leta 1970. Predhodno so najkoristnejšega igralca izbirali navijači, medtem ko so prejemnika pokala President's Trophy, ki je bil prav tako namenjen najkoristnejšemu igralcu Canucksov, izbirali v letalskem podjetju CP Air, kasneje pa v drugem letalskem podjetju Canadian Airlines. Po sezoni 1995/96 pa sta se nagradi združili v eno, kar gre v največji meri pripisati dejstvu, da je tisto leto obe nagradi prejel isti igralec - Trevor Linden. 

Največkrat je nagrado prejel Markus Näslund (5-krat, od tega 4 zaporedni naslovi od 2001 do 2004). Sledi mu Trevor Linden s štirimi naslovi. Trenutni imetnik nagrade je center Ryan Kesler.

Dobitniki

<onlyinclude>

1 - nagrada preimenovana v Cyclone Taylor Trophy

Zunanje povezave
 Uradni arhiv dobitnikov na Canucks.com 
Dobitniki nagrade

Glej tudi
Cyrus H. McLean Trophy
Most Exciting Player Award
Babe Pratt Trophy
Fred J. Hume Award
Molson Cup

Ustanovitve leta 1970
Vancouver Canucks